Цвилий — фамилия.

Известные носители:
 Цвилий, Алина Александровна (род. 1994) — украинская легкоатлетка (спортивная ходьба).
 Цвилий, Пётр Петрович (1909 — 1943) — красноармеец. Герой Советского Союза.